Der Hokkaidō-Marathon ist ein Marathon, der seit 1987 in Sapporo stattfindet. Als einziger Marathon Japans wird er im Sommer ausgetragen. Er wird von einem Komitee lokaler Behörden und Medien unter der Leitung der Sapporo Amateur Athletic Association veranstaltet.

Start und Ziel befinden sich im Ōdōri-Park. Der Kurs führt zunächst durch den Susukino-Distrikt nach Süden zum Nakajima-Park. Über die Sōseikawa-Dōri geht es dann am Fernsehturm vorbei nach Norden, wo sich eine Wendepunktstrecke auf der Shinkawa-Dōri anschließt. Nach 25 km erreicht man den nördlichsten Punkt am Maeda-Park. Auf dem Rückweg wird das Gelände der Universität Hokkaidō durchquert und kurz vor dem Ziel das ehemalige Regierungsgebäude von Hokkaidō passiert.

2009 wurde der Zielschluss von vier auf fünf Stunden erweitert.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 2:10:13 h, Ambesse Tolosa (ETH), 1998
 Frauen: 2:25:10 h, Kiyoko Shimahara (JPN), 2009

Siegerliste 
Quellen: Website des Veranstalters, ARRS

Entwicklung der Finisherzahlen

Siehe auch 
 Liste von Marathonläufen

Weblinks 
 Offizielle Website (mit engl. Kurzinfo)
 Hokkaidō-Marathon auf marathoninfo.free.fr
 Hokkaidō-Marathon auf marathonguide.com mit Läuferkommentaren

Fußnoten 

Marathon
Laufveranstaltung in Japan
Sportveranstaltung in Sapporo
Gegründet 1987